Люша:

 Люша (Приморская Шаранта) — коммуна во Франции.
 Люша (Куршумлия) — село в Сербии.
 Люша (Шипово) — село в Республике Сербской Боснии и Герцеговине.